Топоним

 Криводановка — река в Новосибирской области
 Криводановка — село в Новосибирском районе  Новосибирской области